Die Liste mittelalterlicher Brücken in Frankreich umfasst alle Brücken, die zwischen 500 und 1500 n. Chr. im heutigen Frankreich errichtet wurden. Dazu zählen auch Regionen, die im Mittelalter nicht zum Land gehörten wie Burgund, das Elsass, Lothringen und Savoyen. Zusätzlich werden alle römischen Brücken aufgeführt, die zu jener Zeit weiterhin in Betrieb blieben. Die Gesamtzahl der aufgelisteten Bauwerke beläuft sich auf ca. 700.



Siehe auch 
 Liste römischer Brücken
 Geschichte des Brückenbaus

Einzelnachweise & Anmerkungen

Literatur 
 Marjorie Nice Boyer: Medieval French Bridges. A History, Cambridge: Massachusetts, The Mediaeval Academy of America 1976, ISBN 0-910956-58-8, S. 171–195

Weblinks 

Mittelalterliche Brucken in Frankreich
!Mittelalterliche Brucken
!Frankreich
!Mittelalterliche Brucken Frankreich
!Mittelalterliche Brucken
!Mittelalterliche Brucken